Álbum de Sanlúcar puede referirse a:

 Cuaderno pequeño de Sanlúcar, álbum del pintor español Francisco de Goya; o
 Álbum de Sanlúcar-Madrid, otro álbum del mismo pintor.